Кейси Доусон (; ) ― американский конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командной гонке преследования.

Биография 

Во время чемпионата мира по конькобежному спорту 2021–22 годов Доусон установил мировой рекорд в командной гонке преследования со временем 3: 34,47.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в командной гонке преследования завоевал бронзовую медаль.

Примечания 

Конькобежцы США
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года